Арлета Флисиковская (; 22 февраля 1994) — польская шашистка.  В составе сборной Польши  - чемпионка (2016, блиц) и бронзовый призёр командного чемпионата Европы (2014).

Участница Всемирных Интеллектуальных Игр (2012, Лилль), Кубка мира (2013, 2014), европейских чемпионатов среди женщин 2012, 2014, чемпионатов Польши среди мужчин (2011, 2014), чемпионатов мира среди молодежи (2011, 2012), 2013 — 6 место, чемпионатов Европы среди молодежи (2012), 2013, 4 место (блиц).

Чемпионка страны (2011, 2016, 2017, 2019). Мастер ФМЖД (2012 год).

Победительница этапа Кубка мира Riga Open 2019.

Дебютировала на чемпионате мира 2021 года, заняла 5 место.

Достижения на юниорском уровне 
Кадеты (G16): 10-е место в основной программе, и девятое в блице 2008.

Мини-кадеты (G13): 9-е место в главном турнире, и шестое месте в блице в 2006, 8-е место в 2007 году.

Надежды (G10): 2 место в 2003 году и четвёртое место в 2004 году.

Ссылки 
 профиль на сайте FMJD
 на сайте ЧЕ-2014
 профиль на сайте KNDB
 Arleta Flisikowska

Примечания 

Шашисты Польши
Мастера ФМЖД среди женщин